Přezdívkou „český Bach“ bývají označováni tři čeští hudební skladatelé:
 Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
 Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742) 
 Antonín Dvořák (1841–1904)